Sunshine Coast può riferirsi a:

 Sunshine Coast, area locale di governo australiana in Queensland
 Sunsine Coast, località in detta area
 Sunshine Coast, distretto regionale canadese in Columbia Britannica
 Sunshine Coast, regione geografica canadese in Columbia Britannica
 Sunshine Coast, regione geografica sudafricana nel Capo Occidentale